Йохáннес О́расмаа (, до 1935 года Йоханнес Роска;  — ) — эстонский военачальник, генерал-майор.

Биография 
Родился вблизи Нарвы — в деревне Кулгу Йоалаской волости, сейчас это территория Нарвского водохранилища. Закончил гимназию в Нарве, после поступил во Владимирское военное училище и в годы Первой мировой войны воевал в рядах русской императорской армии. В чине штабс-капитана был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени.

С началом в ноябре 1918 года Эстонской войны за независимость вступил в эстонскую армию, в рядах которой сражался с немецким ландесвером на юге Эстонии и в Латвии — служил в артиллерии, позже стал командиром бронепоезда.

С 1925 по 1940 год возглавлял «Кайтселийт».

После присоединения Эстонии к СССР был арестован и расстрелян в Вятлаге (Кировская область) в 1943 году.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени (Российская империя)
 Крест Свободы 2-го класса 3-й степени (19 октября 1920)
 Крест Свободы 1-го класса 2-й степени (2 ноября 1921)
 Военный орден Лачплесиса 3-й степени (28 ноября 1924) (Латвийская республика)
 Орден Белой розы Финляндии командорский крест (30 октября 1925) (Финляндская республика)
 Крест «За заслуги» Союза самообороны (14 апреля 1926) (Финляндская республика)
 Золотой Крест Заслуги (29 июня 1927) (Республика Польша)
 Орден Эстонского Красного Креста 3-го класса (20 февраля 1928)
 Орден Трёх звёзд большой командорский крест (10 апреля 1929) (Латвийская республика)
 Орден Орлиного креста 2-го класса(27 мая 1930)
 Орден Орлиного креста 1-го класса (13 декабря 1933)
 Орден Эстонского Красного Креста 2-го класса 1-й степени (12 февраля 1934)

Ссылки 
 Генерал-майор Йоханнес Орасмаа
 генерал Йоханнес Орасмаа 
 День рождения генерала Орасмаа 
 Johannes Orasmaa 

Офицеры Российской империи
Выпускники Владимирского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Родившиеся в Ида-Вирумаа
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Генерал-майоры (Эстония)
Казнённые в 1943 году